Диана Константиновна Борисова (род. 21 марта 1997 года) — российская гимнастка. Чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях.

Карьера 
Диана Борисова родилась в 1997 году. Первым её тренером была Калюжная Марина Сергеевна. В настоящее время её тренер — Вера Шаталина.

Победитель в командных первенствах на этапах Кубка мира среди юниоров в итальянском Пезаро (август 2010 и апрель 2012 гг.), Москве (2012 г.), Киеве (2012 г.). В личном первенстве Кубков мира в Пезаро Диана стала второй в 2010 году в упражнениях с булавами, а в 2012 году в упражнениях с обручем. В Киеве — победительницей в упражнениях с обручем.

В феврале 2011 года стала победителем и бронзовым призёром первенства России 2011 года, одержала победу в многоборье и в отдельных видах заняла одну золотую, две серебряных, одну бронзовую медали.

В 2012 году Диана успешно выступила на первенстве России в Казани, где заняла два вторых и одно третье место.

В 2014 году стала чемпионкой Европы и мира в групповых упражнениях.

В 2015 году стала двукратной чемпионкой I Европейских игр 2015, затем выиграла «золото» и «серебро» на чемпионате мира.

Ссылки 
 Диана Борисова
 Приказ № 02-нг от 15.01.2015 г. «О присвоении почетного спортивного звания „Заслуженный мастер спорта России“»

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Чемпионы Европейских игр по художественной гимнастике